Sigma Cancri (σ Cnc) puede referirse a tres estrellas distintas en la constelación de Cáncer:

 Sigma1 Cancri (51 Cancri), estrella de magnitud 5,67.
 Sigma2 Cancri (59 Cancri), estrella de magnitud 5,44.
 Sigma3 Cancri (64 Cancri), estrella gigante de magnitud 5,23.